Лас Каналехас има више значења:

 Лас Каналехас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Каналехас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику